Vicente Guerrero – polityk i wojskowy, bohater walk o niepodległość Meksyku.
 Vicente Guerrero – miasto w meksykańskim stanie Chihuahua
 Vicente Guerrero- miasto i gmina w meksykańskim stanie Durango
 Vicente Guerrero – miasto w meksykańskim stanie Tlaxcala
 Vicente Guerrero – miasto w meksykańskim stanie Puebla